

Patronyme 

 Albert Vanderkindere, homme politique belge
 Léon Vanderkindere, historien et professeur belge, fils d'Albert Vanderkindere

Toponyme 
 Place Léon Vanderkindere, place d'Uccle à Bruxelles
 Rue Vanderkindere, rue d'Uccle à Bruxelles
 Rue Albert Vanderkindere, rue de Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles
 Vanderkindere, arrêt de tram au croisement de plusieurs lignes sur la place Léon Vanderkindere